Prez bezeichnet verschiedene Orte:

 die Gemeinde Prez im Département Ardennes, Frankreich
 die Gemeinde Prez FR im Saanebezirk, Kanton Freiburg, Schweiz
 die ehemalige Gemeinde Prez-vers-Noréaz im Saanebezirk, Kanton Freiburg, Schweiz (gehört seit 1. Januar 2020 zur Gemeinde Prez FR)
 die Ortschaft Prez-vers-Siviriez in der Gemeinde Siviriez, Glânebezirk, Kanton Freiburg, Schweiz	
 die Gemeinde Prez-sous-Lafauche im Département Haute-Marne, Frankreich
 als rätoromanischer Name die ehemalige Gemeinde Präz im Kanton Graubünden, Schweiz

Prez oder Préz ist der Familienname folgender Familien und Personen:
 Prez (Adelsgeschlecht), eine Ritterfamilie, die aus Prez-vers-Noréaz stammte
 John Du Prez (* 1946), britischer Komponist für Filmmusik
 Josquin Desprez (auch Jossequin Lebloitte oder Josquin des Préz; * zwischen 1450 und 1455; † 1521), franko-flämischer Komponist und Sänger
 Melchior des Prez († 1572), französischer Adliger

Prez (auch Pres) ist der Spitz- und zeitweise auch Künstlername von Lester Young, amerikanischer Jazzmusiker (1909–1959)

Prez bezeichnet außerdem im Netzjargon das Wort Präsident, meist ist der Präsident der Vereinigten Staaten gemeint.

Siehe auch:
 Preetz (Begriffsklärung)
 Pretz